Bela o Sóar, ciutat bíblica
 Bela (Pakistan), ciutat de Belutxistan al Pakistan, capital de l'antic estat de Las Bela